B. Tóth Balázs (Szolnok, 1986. július 14. –) magyar labdarúgó, középpályás.

További információk 

1986-ban született személyek
Szolnokiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Szolnoki MÁV labdarúgói
A Vasas labdarúgói
A Paksi FC labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
Élő személyek